La nazionale di pallacanestro lettone Under-18, è una selezione giovanile della nazionale lettone di pallacanestro, ed è rappresentata dai migliori giocatori di nazionalità lettone di età non superiore ai 18 anni.

Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Partecipazioni

FIBA EuroBasket Under-18 

1998 - 4°
2000 - 8°
2002 - 11°
2004 - 12°
2005 - 8°

2006 - 12°
2007 -  3°
2008 - 7°
2009 - 9°
2010 -  3°

2011 - 10°
2012 - 6°
2013 - 5°
2014 - 8°
2015 - 10°

2016 - 13°

Collegamenti esterni 
 

Lettonia
Under 18